Mobile Rack (комп. сленг — салазки, мобильное шасси) — устройство для переноса информации с одного компьютера на другой с использованием стационарных накопителей: винчестеров, дисководов, ZIP-накопителей и т. д.

Mobile Rack состоит из двух частей: выдвижного картриджа, в который помещается накопитель, и стационарного гнезда, которое монтируется в пятидюймовый отсек корпуса и подключается к одной из шин компьютера (IDE, SATA, SCSI, USB). В зависимости от модели на передней панели устройства могут находиться индикаторы питания и обращения к диску, замок, экран с показателями температуры и скорости оборотов диска. Внутри устройство может комплектоваться вентиляторами, датчиками температуры.

Различают Mobile Rack с горячим и с холодным подключением. Накопители из «салазок» с горячим подключением можно извлекать при включённом компьютере. В дата-центрах такие «салазки» активно используются для быстрой замены вышедшего из строя жёсткого диска.

Устройства Mobile Rack стали популярны благодаря тому, что внешние накопители (дискеты, компакт-диски) не позволяли переносить относительно большие объёмы информации. «Салазки» позволили сделать жёсткий диск внешним накопителем, легко подключаемым к компьютеру без необходимости вскрытия корпуса и покупки значительно более дорогих внешних жёстких дисков.

С появлением флэш-накопителей, развитием других внешних носителей и сетей передачи данных устройства Mobile Rack настольных компьютерах фактически отошли на второй план и применяются крайне редко, но остаются востребованными в серверных системах и дисковых массивах, а также где требуется сохранение конфиденциальности информации (в Mobile Rack может располагаться и системный диск, а по окончании работы извлекаться и к примеру, запираться в сейфе). Есть и варианты предусматривающие использование внешних Mobile Rack.

С распространением SATA 2,5" SSD накопителей, которые в основном могут использоваться из-за габаритов и закрытых корпусов и как внешние жёсткие диски, появился и повторный всплеск интереса к Mobile Rack под 2,5" диски. Mobile Rack для 2,5" SSD может быть и устанавливаемый на задней стороне системного блока закрепляясь планкой расширения.

Также, с развитием флеш-накопителей и становлением менее актуальными оптических носителей, выпускаются Mobile Rack для 2,5" HDD или SSD монтируемые в ноутбуках на место оптических приводов. Такие устройства отличаются толщиной — 9,5 мм / 12,7 мм, и интерфейсами подключения (2,5" IDE → 2,5" IDE; 2,5" IDE → SATA; Slimline SATA → SATA; Slimline SATA → M.2 (опционно может быть со встроенным вентилятором)).

См. также 
 Внешний жёсткий диск
 Док-станция

Примечания 

Носители информации